Rushing Business – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns, Walter Stull
Rushing Business – cortometraggio del 1927 diretto da Sam Newfield